Вилькицкий — фамилия.

Известные носители:
 Вилькицкий, Андрей Ипполитович (1858—1913) — русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, генерал корпуса гидрографов, начальник Главного гидрографического управления.
 Вилькицкий, Борис Андреевич (1885—1961) — русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики; сын А. И. Вилькицкого.

См. также 
 Пролив Вилькицкого
 Бульвар Вилькицкого
 Андрей Вилькицкий (ледокол)